Diamond Harbour bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Diamond Harbour (Neuseeland)
 einen Hochseehafen am Fluss Hugli in Indien, siehe Diamond Harbour (Indien)